Die Fotbollsallsvenskan 1960 war die 36. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga.

Nachdem im Vorjahr erstmals in der Geschichte der Allsvenskan der Meister innerhalb des Kalenderjahres ausgespielt wurde, kämpften zwischen dem 18. April und dem 16. Oktober 1960 erneut zwölf Mannschaften um den Titel. Die Euphorie, die nach dem Vize-Weltmeistertitel der schwedischen Nationalelf bei der Weltmeisterschaft 1958 in Schweden ausgebrochen war, konnte nicht ganz gehalten werden, dennoch gelang es, den Zuschauerschnitt knapp über 10.000 Anhängern pro Spiel zu halten.

Am Ende der Spielzeit gelang IFK Norrköping mit 17 Saisonsiegen und einer Niederlage in 22 Spielen der neunte Meistertitel seit 1943 der erste Titel der Vereinsgeschichte errungen wurde. Damit wurde die Liga derart dominiert, dass der Vizemeister IFK Malmö sieben Punkte Rückstand aufwies. Kurios war zudem die Tatsache, dass der Tabellendritte Örgryte IS nur sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze hatte, die Vorjahresmeister Djurgårdens IF und Aufsteiger Jönköpings Södra IF belegten.

Da die Europapokalsaison bereits Ende August begann, wurde der Tabellenführer der Hinrunde (IFK Malmö) für den Europapokal der Landesmeister 1960/61 gemeldet.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Rune Börjesson von Örgryte IS konnte seinen Torschützenkönigtitel aus dem Vorjahr verteidigen. Der Nationalspieler erzielte mit 24 Saisontoren drei Treffer mehr als im Vorjahr.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1960
Fußballsaison 1960